Трику́пис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Трикупис, Николаос (1868–1956) — греческий генерал и политик, спортсмен. Стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1896. 
 Трикупис, Спиридон (1788—1873) — греческий политический деятель, дважды премьер-министр Греции.
 Трикупис, Харилаос (1832—1896) — греческий политический деятель, 7 раз был премьер-министром Греции; сын Спиридона Трикуписа.
 Трикупис, Костандинос (1857–1922) — греческий офицер и политик
 Трикупис, Костандис († 1825) — участник греческой войны за независимость (с 1821 по 1829 год)
 Трикупис, Спирос (1888–1945) — греческий политик и писатель